
Фан, ФАН — многозначный термин:

В качестве слова 
Люди и вымышленные персонажи:
  — фамилии, имеющие различное происхождение и структуру.
  ( — Фа́нос) — персонаж древнегреческой мифологии, сын Диониса и Ариадны, участник похода аргонавтов.
 Фан — прозвище советского и российского рок-музыканта Михаила Файнштейна-Васильева (1953—2013).

Прочее:
 Фан — сокращение от «».
 Фан — фрегезия (административный район) в Португалии.
 «» — книжное издательство академии наук Узбекистана в Ташкенте.
  в номенклатуре органической химии — сложные полициклические соединения, состоящие из циклов и цепей, объединённых в линейные структуры.

В качестве аббревиатуры 
Сокращение ФАН может означать:
 Федеральное агентство новостей — российское интернет-издание.
 Филиал Академии наук.
 Французская академия наук - научная организация; одна из первых академий наук в мире (основана в 1666 году).
 «Фронт ан-Нусра» — одно из используемых в русскоязычных источниках названий исламистской террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (; в переводе — «Фронт помощи»).
 Функциональный анализ — раздел математики.
 Вооружённые силы Севера (, ; используется также русская транслитерация сокращения — ФАН) — военно-политическая организация, существовавшая в Чаде (Африка) в 1976—1984 годах.

См. также 
 Фан-клуб
 
 Фан-Фан (торгово-развлекательный центр)
  (значения)

Примечания